Sándor János (1928–2009) magyar nemzeti labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása: hivatásos katona, alezredes.

Pályafutása
Játékvezetésből a Játékvezetői Tanács (JT) előtt vizsgázott. Bíróként szolgálati helyein tevékenykedett. Az MLSZ a JT minősítésével az NB II-ben kapott küldéseket. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A kor elvárása szerint a küldés szerinti egyes számú partbíró játékvezetői sérülésnél átvette a mérkőzés irányítását.

1979-től a Magyar Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságban (JB) az Ellenőrzési és Utánpótlás Bizottság vezetője. 1981-től az új elnökségben Szlávik András  elnökhelyettese. 1982-ben az Országos Testnevelési és Sporthivatal (OTSH) elnöke - társadalmi munkájának elismeréseként - kitüntette a Munka Érdemrend ezüst fokozatával.

Írásai 
 Sándor János: Fekete ruhában - 1987. Népszava Kiadó

Források 
 Játékvezető - 1982. XXIII. évfolyam 1. szám

Külső hivatkozások 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1928-ban született személyek
2009-ben elhunyt személyek